Міста Мексики з населенням понад 50 тис. мешканців (перепис 14 лютого 2000 року).

Мексика
Мексика
 
Адміністративний поділ Мексики